Le mot boule désigne en général un objet plein de forme extérieure sphérique. La boule est à différencier de la sphère, celle-ci étant creuse et d'aspect extérieur similaire.

Noms communs

Sport et jeux 
Beaucoup de sports utilisent des balles, billes, boules ou ballons. Voici une description de chaque élément (bille/boule : dur ; balle/ballon = souple) :
 Bille : Elle est dure (non élastique), en métal (flipper), en résine (billard) ou en verre (billes), de petit diamètre (tient dans la main) et légère (moins de 500g). A part les billes de moins de 3 cm de diamètre, une bille est toujours jouée avec un outil.
 Boule : Bille de plus de 500 g, elle est utilisée avec le corps
 Balle : Identique à la bille, mais élastique (peut être déformée à la main), souvent en caoutchouc (tennis) et de taille moyenne. Elle est jouée à l'aide d'un outil.
 Ballon : correspond à une balle lorsque son diamètre dépasse la dizaine de centimètres. Le ballon est gonflé avec de l'air sous pression et joué avec le corps (essentiellement la main ou le pied)
Homonymie de jeux de boules recensés :
 Les jeux de boules recouvrent plusieurs sports tels que : 
 la pétanque  et le jeu provençal (la longue).
 la boule bretonne ;
 la boule lyonnaise ;
 la boule anglaise, ou boulingrin.
 La boule jeu de casino similaire à la roulette.
 La boule, objet utilisé en cirque pour pratiquer l'équilibrisme.
 La boule (ou bille), objet utilisé dans le jeu de billard.
 La boule, objet utilisé dans le jeu de bowling.

Technique 
 La boule de démolition

Mathématiques 
 En géométrie euclidienne, une boule est un solide géométrique délimité par une sphère.
 En topologie, une boule est un type de voisinage d'un point dans un espace vectoriel normé ou plus généralement dans un espace métrique.

Gastronomie 
 En cuisine, le mot « boule » est synonyme de boulette (par exemple : de viande ou de pâte).
 Une boule est une forme traditionnelle du pain en France. 
 La boule à thé est un objet plus ou moins sphérique composé de deux parties grillagées ou perforées dans lequel on place du thé à infuser.
 La boule de Lille est un fromage.
 La boule de Berlin est un beignet recouvert de sucre.
 En bruxellois, une boule est un bonbon à sucer (quelle qu'en soit la forme : le terme est utilisé aussi pour des bonbons en forme de parallélépipède rectangle, comme les hopjes !).

Héraldique 
La boule est un meuble qu'on assimile parfois au tourteau.

Argot 
 Les boules désignent les testicules. 
 Une boule désigne un euro. 
 Le boule (au masculin) est une appellation des fesses. Un film de boule est ainsi un film pornographique (synonyme de "boulard").
 Au Québec, les boules sont une désignation de la poitrine féminine.

Noms propres et pseudonymes

Littérature 
 Boule de Suif est une nouvelle de Guy de Maupassant.
 Les Sept Boules de cristal, album de bande dessinée de la série Les Aventures de Tintin.
 Boule est un personnage de la bande dessinée Boule et Bill.

Personnalités et artistes 
 Marcellin Boule est un paléontologue français (1861-1942).
 Boule noire est le surnom du chanteur québécois Georges Thurston.
 Boule est un auteur compositeur de chansons français 1973.

Voir aussi 
 Boulet ;
 Boulette ;
 Boulès, une rivière française des Pyrénées-Orientales ;
 Bolas, arme de jet comprenant plusieurs boules.

Notes et références 

Objet sphérique